CDF est un sigle, qui signifie :
 Les Cahiers du football, un périodique français consacré au football ;
 , en informatique, un type de flux (à rapprocher des flux RSS/RDF) ;
 Charbonnages de France, l'entreprise française résultat de la nationalisation des Houillères ;
 Chrétiens démocrates fédéraux, un parti politique belge ;
 Comité des Fêtes, une association à but non lucratif de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, organisant des galas de prestige en France ;
 , les forces armées luttant contre le RUF et l'AFRC, lors de la guerre civile de Sierra Leone ;
 Code disciplinaire de la FIFA, le code de conduite de la FIFA ;
 Collège de France, une institution française ;
 Contrôle fédéral des finances (Suisse) ;
 Collider Detector at Fermilab, une expérience de physique des particules au Tevatron ;
 Commission de défense des frontières, une institution militaire française chargée des fortifications de 1925 à 1931 ;
 Compound Document Format, un format de donnée numérique ;
 compte de facturation, un compte pour facturer ;
 Computable Document Format, un format de donnée numérique, pouvant être lu dans les navigateurs web grâce à une extension (voir Mathematica ou encore Mathematica pour plus de détails) ;
 Conciliateurs de France, la fédération des conciliateurs de justice en France ;
 Concurrent Design Facility, un bureau d'études du centre européen de recherche et des techniques spatiales (ESTEC) de l'ESA ;
 Congrégation pour la doctrine de la foi ;
 criss de fou/folle, une expression humoristique familière mêlant l'insulte à la parodie de terme médical, employée dans le domaine de la santé au Québec, principalement à l'oral mais parfois à l'écrit ;
 Cumulative distribution fonction (en français, fonction de distribution cumulative).
Centre de frais, centre de responsabilité sans objectif de profit dont la production est mesurable.

CDF est un code qui peut signifier :
 franc congolais, la monnaie de la République démocratique du Congo, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , en Italie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports